Alekszejevka (oroszul: Алексеевка) gyakori településnév Oroszországban, illetve szélesebb értelemben az egykori Szovjetunió területén.

Oroszország
Alekszejevka, falu Baskíriában
Alekszejevka, város, járási központ a Belgorodi területen
Alekszejevka, falu a Vlagyimiri terület Kovrovi járásában
Alekszejevka, falu a Komi Köztársaság  Kortkeroszi járásában
Alekszejevka, falu a Krasznojarszki határterület Karatuzszkojei járásában
Alekszejevka, falu a Leningrádi terület Gatcsinai járásában
Alekszejevka, falu a Leningrádi terület Kingiszeppi járásában
Alekszejevka, falu a Leningrádi terület Kirovi járásában
Alekszejevka, falu a Leningrádi terület Lugai járásában
Alekszejevka, falu a Lipecki terület Dobrinszki járásában
Alekszejevka, falu a Nyizsnyij Novgorod-i terület Bogorodszki járásában
Alekszejevka, falu a Nyizsnyij Novgorod-i terület Bolsoje Bolgyino-i járásában
Alekszejevka, falu a Nyizsnyij Novgorod-i terület Pilnai járásában
Alekszejevka, falu a Nyizsnyij Novgorod-i terület Pocsinki járásában
Alekszejevka, falu a Szamarai területen, az Alekszejevkai járás székhelye
Alekszejevka, Kinyel városhoz beosztott városi jellegű település a Szamarai területen

Azerbajdzsán
Alekseyevka, falu Azerbajdzsán Ağstafai járásában
Alekseyevka, falu Azerbajdzsán Xaçmazi járásában
Alekseyevka, falu Azerbajdzsán Qubai járásában

Kazahsztán
Akkol – város Kazahsztán Akmolai területén, 1997-ig Alekszejevka

Kirgizisztán
Alekszejevka, falu Kirgizisztán Dzsalalabad tartományában

Moldova
Alexeevca, falu Moldova Floreşti járásában, a szovjet időszakban az Alekszejevka nevet viselte

Ukrajna
Alekszejevka, falu Ukrajnában, a Krími Köztársaság Bilohirszki járásában
Alekszejevka, falu Ukrajnában, a Krími Köztársaság Bilohirszki járásában
Torez, járási jogú város Ukrajna Donecki területén, az 1860-as évekig Alekszejevka
Olekszijivka, Harkiv egyik városrésze, a szovjet időszakban Alekszejevka